David Andersson (1975–2022) svéd heavy metal gitáros (Soilwork)
 David Andersson (1981) svéd tájfutó
 David Andersson (1994) svéd gyorskorcsolyázó, olimpikon

Lásd még
 David Anderson (egyértelműsítő lap)